CTE est un sigle de trois caractères composé des lettres C, T et E, pouvant faire référence à :
 Cellule de téléenseignement ;
 Centre des technologies de l'eau, au Québec (Canada), un centre de recherche appliquée et de services techniques ;
 Certificat technique élémentaire, dans l'armée de terre française ;
 Comité technique d'établissement, en France, dans la fonction publique hospitalière ;
 Common Table Expression, une expression Sql permettant de simplifier la lisibilité et la maintenabilité de requêtes complexes ;
 Compagnie de travailleurs étrangers ;
 Contrat de transition écologique, conclu entre l'État français et ses territoires ;
 Contrat territorial d'exploitation, en France, dans le domaine de l'agriculture ;
 Couple thermoélectrique ;
 Encéphalopathie traumatique chronique, désigné dans son terme anglophone original par Chronic traumatic encephalopathy.

CTE est un code pouvant désigner :
 , au Panama, selon la liste des codes AITA des aéroports.

cté est une abréviation qui peut désigner : 
 communauté.

cte est une abréviation qui peut désigner : 
 .

Code IATA des aéroports